Grundará ist der Name mehrerer Flüsse in Island:

 Grundará (Grundarfjörður), ein Fluss in der Gemeinde Grundarfjörður
 Grundará (Reykhólahreppur), ein Fluss in der Gemeinde Reykhólahreppur